Trenkler steht für:
 Dr. Trenkler & Co., graphische Kunstanstalt in Leipzig

Trenkler ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Trenkler (1902–1982), österreichischer Kunsthistoriker und Bibliothekar
 Friedrich August Trenkler (1836–1910), sächsischer Dirigent, Königlicher Musikdirektor und Komponist
 Götz Trenkler (* 1943), deutscher Statistiker und Ökonometriker
 Herbert Trenkler (1907–1992), österreichischer Montanwissenschaftler
 Leif Trenkler (* 1960), deutscher Maler
 Lore Trenkler (1914–2002), österreichische Köchin und Diätassistentin 
 Phillip Trenkler (* 1993), deutscher Volleyballspieler
 Thomas Trenkler (* 1960), österreichischer Journalist und Autor
 Winfrid Trenkler (* 1942), deutscher Musikjournalist und Moderator

Siehe auch:
 Tränkler